Deux destroyers de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Matchless  :

 le , de classe Admiralty M en service de 1914 à 1921 ;
 le , de classe M en service de 1942 à 1971.

Matchless